Casa Relógio da Torre é uma casa pertencente ao bandeirante Domingos Jorge Velho a qual possui uma torre, com um relógio de grande dimensão. Se localiza sobre um planalto ao lado da cidade Aparecida do Monte Alto. A partir sua torre pode se ver toda a cidade de Aparecida do Monte Alto e os canaviais que rodeiam a cidade.

Atrações turísticas do estado de São Paulo
Locais relacionados a relógios